Maltby ist der Name mehrerer

Orte in England:

 Maltby (Lincolnshire)
 Maltby (North Yorkshire), nahe Middlesbrough
 Maltby (South Yorkshire), nahe Rotherham
 Maltby le Marsh, in Lincolnshire

in den Vereinigten Staaten:
 Maltby (Kalifornien)
 Maltby (Kansas)
 Maltby (North Carolina)
 Maltby (Washington)

Maltby ist der Familienname folgender Personen:
 Edward Maltby (1770–1859), britischer Bischof von Durham
 Margaret Maltby (1860–1944), US-amerikanische Physikerin und Frauenrechtlerin
 Richard Maltby sen. (1914–1991), US-amerikanischer Arrangeur und Bandleader
 Kirk Maltby (* 1972), kanadischer Eishockeyspieler

Maltby steht für
 Maltby’s Motor Works, einen ehemaligen britischen Hersteller von Omnibus-, LKW- und PKW-Aufbauten
 Maltby Automobile & Motor Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller